est une expression anglo-saxone signifiant « tout de toi ».


 peut désigner :

Musique

Album 

 , album d'Ahmad Jamal sorti le  ;
 , album de Colbie Caillat sorti le .

Chanson 

 , chanson de Cole Porter sorti en 1954 ;
 All of You, chanson de Betty Who présente sur l'album  sorti le  ;
 All of You, chanson de Don Felder présente sur l'album  sorti en , bande son du film Métal hurlant ;
 All of You, chanson de Journey South présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Julio Iglesias et Diana Ross présente sur l'album  sorti en  et  sorti le .

Voir aussi